O Espaço dos Satyros é composto por duas salas de espetáculos mantidas pela companhia de teatro Os Satyros, localizadas na Praça Roosevelt, zona central da cidade de São Paulo, Brasil. Trata-se de dois espaços teatrais não-convencionais, sem relevância arquitetônica ou histórica, mas com grande importância cultural, artística e até social (visto que os espaços auxiliam na revitalização da região).

Chamados de Espaço dos Satyros Um e Espaço dos Satyros Dois, são pontos de encontro da produção teatral chamada "alternativa" (especialmente às grandes produções do mainstream) e abrigam espetáculos de segunda a segunda, em vários horários. Apresentam-se em seus palcos, de jovens atores até profissionais de longa data e experiência, como Renato Borghi.

Ver também 
 Lista de teatros do Brasil

Espaco Satyros